Борозенская сельская община () — сельская община на Украине, в Бериславском районе Херсонской области. Административный центр — село Борозенское.

Площадь общины — 325,8 км², население — 3903 человека (2017 г.).

Образована 4 апреля 2017 путем объединения Борозенского, Новокубанского и Чаривненского сельских советов Великоалександровского района .

Населенные пункты 
В состав общины входят 10 сел: Борозенское, Дмитренко, Костомарово, Красносельское, Кучерское, Новая Кубань, Пятихатки, Садок, Старица и Чаривное.

Источники 

  
 Сайт территориального общества

Примечания 

Общины Херсонской области
Общины Бериславского района